Доктор Белисарио Домингез има више значења:

 Доктор Белисарио Домингез (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Доктор Белисарио Домингез (Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Доктор Белисарио Домингез (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Доктор Белисарио Домингез (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Доктор Белисарио Домингез, Ла Бара (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Доктор Белисарио Домингез, Ел Чичонал (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Доктор Белисарио Домингез (Маркес де Комиљас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику